Franciaország és Pierre de Coubertin az újkori olimpiai játékok létrehozásának letéteményese volt. Az első olimpiát csak hagyománytiszteletből rendezték Görögországban, és nem Franciaországban. Franciaország azon kevés országok egyike, amelyik valamennyi nyári és téli olimpiai játékokon képviseltette magát.

Az ország öt olimpiának volt a házigazdája:
 1900. évi nyári olimpiai játékok, Párizs
 1924. évi téli olimpiai játékok, Chamonix
 1924. évi nyári olimpiai játékok, Párizs
 1968. évi téli olimpiai játékok, Grenoble
 1992. évi téli olimpiai játékok, Albertville

A francia sportolók eddig 780 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik a vívás, a kerékpározás, az atlétika, illetve a téli sportágak közül az alpesisí.

A Francia Nemzeti Olimpiai és Sportbizottság 1894-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai sorába, a bizottság jelenlegi elnöke Henri Sérandour.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon